Туза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шатонёф-сюр-Шарант. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16386.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 125 км южнее Пуатье, в 27 км к юго-западу от Ангулема.

Вдоль южной границы коммуны протекает река , приток Шаранты.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 451 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 288 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 216 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 216 активных работали 205 человек (112 мужчин и 93 женщины), безработных было 11 (2 мужчины и 9 женщин). Среди 72 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер-э-Сен-Лоран (XII век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта